Bisbyopeltis är ett släkte av svampar. Bisbyopeltis ingår i familjen Coccodiniaceae, ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bisbyopeltis